Claudine Mazéas (1926-2018), collecteure de la culture bretonne ;
 Goulven Mazéas (1895-1981), militant breton ;
 Guillaume Mazéas (1720-1775), abbé et savant français ;
 Jacqueline Mazéas (1920-2012), athlète française spécialiste du lancer du disque ;
 Renan Mazéas (né en 1982), comédien, auteur-compositeur-interprète et musicien français.